Pitomi kesten
 Divlji kesten